Rübe steht für:
 in der Botanik allgemein ein Speicherorgan einer Pflanze, siehe Rübe
 die Pflanzengattung Rüben (Beta), siehe Rüben
 die Art Beta vulgaris, deutsch Gemeine Rübe
 umgangssprachlich den menschlichen Kopf (in Wendungen wie jemandem eins auf die Rübe geben) 
 Rübe (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Personen und fiktive Gestalten:
 Adolf Rübe (1896–1974), SS-Hauptscharführer
 Ralph Guise-Rübe (* 1966), deutscher Jurist und Präsident des Landgerichts Hannover
 eine Puppe namens Rübe, siehe Rappelkiste

Die Rübe steht für:
 Die Rübe, Schwank aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm

Siehe auch:
 Rüb
 Rüben (Begriffsklärung)